

Sigle 

Le sigle KEA peut signifier :
  ;
 .

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (188534) Mauna Kea est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Le Kéa, ou Nestor kéa (Nestor notabilis), est un perroquet montagnard de Nouvelle-Zélande, de la famille des Strigopidés.
 Tetragnatha kea est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Tetragnathidae.

Culture et société

Entreprises 
 Mauna Kea Technologies est une entreprise qui développe et commercialise des dispositifs médicaux.

Marine 
 Le Kea Trader est un porte-conteneurs de la compagnie britannique Lomar Shipping, lancé en  et déclaré définitivement perdu en septembre.

Anthroponyme

Prénom 
 Kea (-550) est un saint ermite breton.
 Kea Bouman (1903-1998) est une joueuse de tennis néerlandaise.

Patronyme 

 Clarence Kea (1959-), un joueur américain de basket-ball ;
 Salaria Kea (1913-1991), militante et infirmière américaine.

Surnom 
 Taiyō Kea est le nom de ring du catcheur américain Maunakea Mossman (1975-).

Toponyme

États-Unis 
 le volcan Mauna Kea, le plus haut sommet d'Hawaï ;

Grèce 
 Kéa, une île grecque en mer Égée ;
 Kéa-Kythnos, un district régional qui englobe trois îles de l'archipel des Cyclades : Kéa, Kythnos et Makronissos.